«В день праздника» — художественный фильм, снятый в 1978 году Петром Тодоровским.

Сюжет 

9 мая 1978 года собирается семья ветерана Великой Отечественной войны Пантелеймона Дмитриевича Гринина. Пантелеймон Дмитриевич — бывший шахтёр. Он решает познакомить семью с парикмахером Зинаидой, с которой у него любовные отношения. События фильма развиваются в течение суток.

В ролях 
 Николай Пастухов — Пантелеймон Дмитриевич Гринин
 Людмила Зайцева — Зинаида, парикмахерша
 Алла Мещерякова — Лидия, жена Василия
 Геннадий Корольков — Василий, сын Гринина
 Нина Зоткина — Света, жена Миши
 Вячеслав Платонов — Миша, сын Гринина
 Ксения Минина — Катя, дочь Гринина
 Марлен Хуциев — Рамзес, друг и коллега Кати
 Ольга Гобзева — Даша
 Олег Голубицкий — Виллен, муж Даши
 Леонид Чубаров — Семён
 Вячеслав Говалло — Тихон Клещёв, милиционер, друг Гринина
 Татьяна Божок — Анна Павловна, подруга Серёжи
 Валерий Мартынов — друг Миши
 Станислав Садальский — Серёжа, шахтёр
 Леонид Трутнев — друг Миши, шахтёр
 Александр Филиппенко — Козлов, бригадир шахтёров

Ссылки 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1978 года